Izeh () ist eine Stadt in der Provinz Chuzestan im Südwesten Irans. Sie befindet sich etwa 28 km westlich der Karun-3-Talsperre und 180 km östlich von Ahwas.

Geschichte 
Die Geschichte der Stadt geht auf die elamitische Zeit zurück, wo sie unter dem Namen Ayapir bekannt war.

Lange war Izeh unter dem Namen Idhadsch (Īḏaǧ), auch Malamir (Mālamīr), Hauptstadt der Hazaraspiden, welche als Atabegs über die Region Großluristan herrschten.

Heute wird die Stadt in erster Linie von Bachtiaren bewohnt. Eher landwirtschaftlich ausgerichtet, produziert Izeh mit seinem milden Klima vor allem Reis, verfügt jedoch ebenfalls über Mineralminen. Die Einwohnerzahl steigt stetig an und hat sich in den 20 Jahren von 1991 (64.072) bis 2011 (117.093) fast verdoppelt.

Felsreliefs 
Izeh liegt in einer Hochebene, die von Bergketten umgeben ist. An verschiedenen Stellen wurden dort in die Felswände seit elamitischer Zeit Reliefs geschlagen. Zu den antiken Sehenswürdigkeiten in der Umgebung der Stadt zählen daher eine Reihe von  Felsreliefs, die teilweise in Verbindung mit Tempelbauten entstanden sind, so z. B. die von Eschkaft-e Salman, Kul-e Farah und Khung(-e) Azhdar (oder Khung-i Nauruzi, mit Inschriften von etwa 140 v. Chr.). Neben religiösen Darstellungen findet man auch höfische Szenen. Weibliche Hofangehörige werden in gleicher Größe dargestellt wie der König, was auf eine ebenbürtige Stellung hinweist.

Im Jahr 2008 wurde die kultur- und naturhistorische Landschaft um Izeh für die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes vorgeschlagen.

Klima

Weblinks 

 Eintrag in der Unesco-Weltkulturerbe Vorschlagsliste
 Artikel zu Ayapir
 Fotos

Einzelnachweise 

Ort in Chuzestan
Altorientalischer Fundplatz im Iran
Felsrelief
Welterbekandidat im Iran